Sipp steht für:
 sipp, eine Alternativbezeichnung für Ounep, eine Speerschleuder der Kanak
Personen:
 Friederike Sipp (* 1981), deutsche Schauspielerin
 Karl Rodiczky von Sipp (1787–1845), k.k. Feldmarschall-Lieutenant

SIPP steht als Abkürzung für:
 Single Inline Pin Package, Bauform von Speichermodulen, siehe Single Inline Memory Module
 Standard Interline Passenger Procedures, ein internationaler Standard zur Mietwagenklassifizierung

Siehe auch:
 SIP

Abkürzung